Kenzō (ime), japansko muško ime
 Kenzō (japanski car), 23. japanski car
 Kenzo (moda), modna marka
 5526 Kenzo, asteroid